Horvátország
Obrh falu Ribnik községben, Károlyváros megyében

 Szlovénia
Obrh falu Dolenjske Toplice községben, Dolenjska régióban
Obrh pri Dragatušu falu Črnomelj községben Délkelet-Szlovénia régióban